Lasher est un personnage de fiction de la Saga des sorcières d'Anne Rice. Il s'agit d'une entité invoquée par la sorcière Suzanne Mayfair au centre du cercle de pierres sacrées de Donnelaith (en Écosse). Son nom anglais signifie celui qui fouette.

Elle l'invoque après avoir lu son nom dans un livre de démonologie remis par un prêtre.

Lasher lui offre toutes les richesses qu'elle exige et punit ses ennemis, ce qui éveille les soupçons des villageois et lui vaut d'être brûlée sur le bûcher sous les yeux de sa jeune fille Déborah Mayfair.

Déborah est recueillie par Petyr Van Abel, un membre du Talamasca. Plus tard, elle épouse le comte de Montclève et est, comme sa mère, accusée de sorcellerie après la mort de son mari (dont Lasher est responsable). Juste avant son immolation, Déborah demande à Lasher de déclencher le chaos sur Montclève et de ne surtout pas épargner sa belle-fille et ses fils qui faisaient partie des accusateurs.

Petyr part pour Saint-Domingue pour avertir Charlotte Mayfair, la fille qu'il a eu avec Déborah, du danger que représente Lasher. Ce dernier le tourmente alors : dans la même nuit, il prend son apparence et le roue de coups, lui fait voir des visions d'horreur, déracine des arbres sur son passage et lance sur lui des cadavres réanimés dans un cimetière. Petyr est retrouvé mort quelques jours après.

Les siècles passent et Lasher est toujours au service des sorcières : il leur apporte des fleurs, fait tomber la pluie lorsque l'une d'entre elles meurt et leur apporte un plaisir sexuel hors du commun.

Lasher parvient à s'incarner dans le corps de l'enfant de la puissante Rowan Mayfair (personnage central de la saga) pour devenir un être de chair et de sang. Il "naît" tout de suit après et acquiert aussitôt une taille adulte ainsi que la parole.

Personnage de fantasy